Lerchen steht für:
 Lerchen, eine Vogelfamilie

 Lerchen (Haarbach), Weiler der Gemeinde Haarbach, Landkreis Passau, Bayern
 Lerchen oder aktuell eher Lerchenhof (Pfedelbach), Hof in der Gemarkung des Ortsteils Harsberg der Gemeinde Pfedelbach, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Lerchen (Surberg), Einöde der Gemeinde Surberg, Landkreis Traunstein, Bayern

Siehe auch:
 Lärchen, eine Baumgattung
 Lerchenhof